Switch (fra engelsk switch, "at skifte" eller "en kontakt") kan hentyde til flere artikler:

 Netværksswitch – et stykke netudstyr
 Switch.dk – et web-basseret el selskab.
 Switch-kampagnen – en reklamekampagne, som Apple kørte i 2002
 SM – betegnelsen for en person, der fungerer i både sadist- og masochistroller.